El término Sanguinaria puede referirse a:

[[Sanguinaria (género)|Sanguinaria L.]], género de plantas de la familia Papaveraceae.
Sanguinaria Bubani, sinónimo del género de plantas Digitaria perteneciente a la familia Poaceae.
El nombre común de la planta Adiantum capillus-veneris.
El nombre común de la planta Capsella bursa-pastoris.
El nombre común de la planta Glandora prostrata.
El nombre común de la planta Illecebrum paronicha.
El nombre común de la planta Lithodora fruticosa.
El nombre común de la planta Paronychia argentea.
El nombre común de la planta Polygonum aviculare.
El nombre común de la planta Sanguisorba officinalis.
El nombre común de la planta '''''Teucrium chamaedrys.